

Fumetti
Sal Maroni – personaggio dei fumetti di Batman

Geografia
Maroni – fiume del Suriname e della Guyana francese
Saint-Laurent-du-Maroni – comune della Guyana francese, Francia
Arrondissement di Saint-Laurent-du-Maroni – suddivisione amministrativa francese

Persone
Cristoforo Maroni (1350-1404) – cardinale italiano
Giancarlo Maroni (1893-1952) – architetto italiano
Gonzalo Maroni (1999) – calciatore argentino
Roberto Maroni (1955-2022) – politico italiano